Euler, német családnév
 Leonhard Euler (1707–1783) svájci matematikus, fizikus
 Euler, programnyelv
 Euler, szoftvercsomag
Csillagászat
 Euler, kráter a Holdon
 2002 Euler, aszteroida